Кру́гла ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах колишнього СРСР.

Кругла вулиця — вулиця в місті Київ.
 Кругла вулиця — вулиця в місті Львів.
 Кругла вулиця — вулиця в місті Полтава.

Кругла вулиця — вулиця в місті Воронеж.
 Кругла вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці